Municipio de Eaton puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eaton (Arkansas), un municipio ubicado en el condado de Lawrence.
 Municipio de Eaton (condado de Eaton, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Eaton.
 Municipio de Eaton (condado de Kearney, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Kearney.
 Municipio de Eaton (condado de Lorain, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Lorain.
 Municipio de Eaton (Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Wyoming.